Clara (voornaam), een meisjesnaam
Clara (neushoorn), een hype in de achttiende eeuw
Clara (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
Clara (Pyrénées-Orientales), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales
Clara (Ierland), een plaats in het midden van Ierland
Clara (bier), een Spaanse drank gebaseerd op bier en limonade
Clara (2018), Canadese/Amerikaanse film uit 2018